Il doppio del torneo di tennis Lermontov Cup 2012, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Konstantin Kravčuk e Denys Molčanov che hanno battuto in finale Andrej Golubev e Jurij Ščukin 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Konstantin Kravčuk /  Denys Molčanov (Campioni)
 Andrej Golubev /  Jurij Ščukin (finale)

 Dino Marcan /  Nikola Mektić (semifinali) 
 Nikola Ciric /  Boris Pašanski (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Lermontov Cup 2012